Kuivakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mjölö-ören, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Kuivakari, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Kuivakari, Åbo, Egentliga Finland, Åbo, 
 Kuivakari, Gustavs, 
 Kuivakari, Sastmola, 
 Kuivakari, Tavastehus, Tavastehus, 
 Kuivakari, Lappajärvi, Järviseutu, 
 Kuivakari, Raumo, 
 Kuivakari, Salo, 

Robotskapade Finlandförgreningar